Il singolare del torneo di tennis Austrian Open 2000, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Àlex Corretja che ha battuto in finale Emilio Benfele Álvarez che si è ritirato sul punteggio di 6-3, 6-1, 3-0.

Teste di serie 

 Evgenij Kafel'nikov (quarti di finale)
 Àlex Corretja (campione)
 Marat Safin (secondo turno)
 Emilio Benfele Álvarez (quarti di finale)
 Assente
 Younes El Aynaoui (secondo turno)
 Francisco Clavet (terzo turno)
 Fernando Vicente (secondo turno)

 Mariano Zabaleta (quarti di finale)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Albert Portas (secondo turno)
 Carlos Moyá (secondo turno)
 Sláva Doseděl (terzo turno)
 Jeff Tarango (secondo turno)
 Assente
 Rainer Schüttler (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Austrian Open 2000
ATP Tour 2000